Ghána
Volta, folyó Ghánában és Burkina Fasóban
Volta-tó, mesterséges tó Ghánában

 Olaszország
Volta Mantovana, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében

Egyéb
Volta-elem, galvánelem
Volta Redonda FC, brazil labdarúgóklub